Nagano (stad), een stad in Japan
Nagano (prefectuur), een Japanse prefectuur in de regio Chubu in Honshu
Kent Nagano, een Amerikaans dirigent